

Geografia 
 Regione di Afar – regione amministrativa dell'Etiopia nord-orientale
 Triangolo di Afar – regione geografica del corno d'Africa

Gruppi etnici 
 Afar – gruppo etnico presente in Etiopia, Eritrea e Gibuti

Lingue 
 Lingua afar – una delle lingue cuscitiche orientali, parlata in prevalenza dall'etnia Afar

Altri progetti